Ding Dong bezeichnet:

 sprachliche Nachahmung einer Klingel
 US-amerikanischer Dieb, siehe Hudson Dusters #Aktivitäten
 umgangssprachlich die Straßenbahn Hongkong

Siehe auch:
 Ding! Dong! Merrily on High, englisches Weihnachtslied
 Ding-Dong! The Witch Is Dead, ein Lied aus dem Musicalfilm Der Zauberer von Oz
 Ding Dong, Ding Dong, ein Lied des Ex-Beatles George Harrison